Marschhausen ist der Name von

 Johann Heinrich Marschhausen (1764–1813), deutscher Pädagoge und Historiker
 Karl Marschhausen (?–1905), deutscher Kaufmann und Spirituosen-Unternehmer, siehe auch Haus Strasser (Hannover)